Ледники́ Аба́я — ледники в Казахстане, названные в честь Абая Кунанбаева:
 Ледник Абая (хребет Джунгарский Алатау) — ледник, находящийся на северном склоне хребта Джунгарский Алатау, в бассейне реки Баскан, в верховьях реки Уток. 
 Ледник Абая (хребет Заилийский Алатау) — ледник, расположенный на северном склоне вершины Абая в хребте Заилийский Алатау.